In Zuid-Afrika:
Olifantsrivier (Limpopo), in het uiterste oosten
Olifantsrivier (West-Kaap - Kleine Karoo)
Olifantsrivier (Weskus), uitmondend aan de westkust
Olifantsrivier (Namibië)
Olifantsrivier (Limpopo), in Mozambique